Isabel Cristina Ulrica de Brunswick-Wolfenbüttel (Wolfenbüttel, 8 de noviembre de 1746 - 18 de febrero de 1840, Szczecin), fue la primera esposa del príncipe Federico Guillermo, su primo y futuro rey Federico Guillermo II de Prusia.

Princesa de Brunswick-Wolfenbüttel 

Isabel Cristina nació como el décimo hijo y la cuarta hija del duque Carlos I de Brunswick-Wolfenbüttel y la princesa Filipina Carlota de Prusia, hermana de Federico II el Grande. Ella tenía el rango de duquesa de Brunswick con los estilos de Su Alteza Serenísima la Princesa Isabel Cristina.

Princesa heredera de Prusia 
Fue seleccionada por su tío, el rey sin hijos, que la consideraba particularmente ingeniosa y hermosa, como una esposa adecuada para el heredero del trono de Prusia, para poder alejar a su sobrino de una vida relajada y libertina. El 14 de julio de 1765, Isabel Cristina se casó con el príncipe heredero Federico Guillermo, en la finca de la familia Castillo Salzdahlum.

Pronto se hizo evidente que la pareja no estaban contentos entre sí. El rey Federico había esperado que el matrimonio diera lugar a la producción de un heredero, pero en cambio se dio cuenta de que Federico Guillermo descuidaba a su esposa y le era infiel día a día. La preferencia del príncipe de la corona por las actrices y bailarinas francesas era ampliamente conocido. Cuando su primer hijo resultó ser una niña, su relación se deterioró. Herida por el abandono y la infidelidad de su marido, Isabel Cristina buscó y encontró consuelo en los jóvenes músicos y oficiales de la Guardia de Potsdam, lo que condujo a un escándalo a finales de enero de 1769 cuando se quedó embarazada.

El Rey escribió en una carta a su hermana Filipina Carlota:

« El marido, joven e inmoral, dedicado a la vida disoluta practicando la infidelidad diariamente a su esposa; la princesa, que estaba en la plenitud de su belleza, se vio gravemente insultada por la baja estima que mostraron sus encantos. Su vivacidad y la buena opinión que tenía de sí misma, la llevó a vengar los agravios que le hicieron. Pronto se abandonó al desenfreno ligeramente inferiores a los de su marido: la catástrofe estalló y se hizo público»

Planeando escapar con su amante Pedro a Italia, fue traicionada. Isabel Cristina ahora terminó su embarazo con medicamentos. El divorcio se llevó a cabo en abril, en cuestión de días, pero la princesa conservó su título. Para excluir cualquier pretensión al trono del hijo ilegítimo, el príncipe heredero presionó, de acuerdo con sus tíos, el divorcio, que, finalmente, el rey y la corte de Brunswick tuvieron que conceder. En dos días partió para Küstrin. Federico el Grande, que no tenía hijos, obligó a su sobrino, tres meses después del divorcio, volver a casarse. El músico Pedro fue detenido y llevado a Magdeburgo, donde fue presuntamente decapitado.

Prisión y vida posterior 

Mientras tanto Isabel Cristina fue puesta bajo arresto domiciliario (como prisionera de estado) en el Castillo de Szczecin, bajo la supervisión de un familiar y con pocos asistentes. Finalmente Federico mejoró sus condiciones de vida. Desde 1774 en adelante, tomó un antiguo edificio de servicio en Jasenitz (Jasienica), ahora distrito de Police en Pomerania. Después de la muerte de Federico el Grande en 1786, fue tratada de manera menos estricta. Cuando el ejército francés ocupó la ciudad en 1810, a Isabel Cristina se le permitió comprar la denominada Pädagogenmühle y se mudó a una pequeña finca a las afueras de las murallas de la ciudad, que ella llamó Friedrichsgnade (misericordia de Federico). A sus hermanos y su hija nunca los volvió a ver. Federico Guillermo IV fue el único que la visitó.

Isabel Cristina murió a la edad de 93 años, después de haber sobrevivido tanto a su hija como a todos sus hermanos y hermanas. Ella misma había construido un mausoleo en su amado parque porque no quería ser enterrada con sus parientes. Cuando el jardín pasó a manos privadas, la noche del
19 de julio de 1849 volvió a ser enterrada en la iglesia del castillo de Szczecin. Algunas fuentes indican que Isabel Cristina fue enterrada después en la catedral de Cracovia.

Descendencia 
Del matrimonio con Federico Guillermo II nació su hija Federica Carlota de Prusia (7 de mayo de 1767 - 6 de agosto de 1820), que fue educada alternativamente por su abuela paterna, Luisa Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel y por Federica Luisa de Hesse-Darmstadt la segunda esposa de su marido, y en 1791 se casó con el duque Federico de York.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Princesas de Alemania del siglo XIX

Consortes de la casa de Welf

Nacidos en Wolfenbüttel